Stemper ist der Familienname folgender Personen:

 Kaspar Stemper (Casparus Stemperus; 1555/57–1608/09), deutscher Jurist
 Theodor Stemper (* 1955), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer